Cet article contient des statistiques sur la démographie de Maurice.

Évolution de la population 
Maurice a achevé sa transition démographique, et connait désormais un vieillissement de sa population.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Population générale

Liens externes 
 Statistique de la CIA
 Statistique  de l’ONU